Puerto Esperanza bezeichnet:

 Puerto Esperanza (Misiones), Ort in Argentinien
 Puerto Esperanza (Kuba), Ort auf Kuba
 Puerto Esperanza (Paraguay), Ort in Paraguay
 Puerto Esperanza (Ucayali), Ort in Peru